La Torre de Cal Peyrí és un monument protegit com a bé cultural d'interès nacional del municipi de Vilanova d'Escornalbou (Baix Camp). La torre està associada amb l'edifici del costat, la casa de Can Peyrí, que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Torre 
La torre està feta de maçoneria i carreus a les cantonades. La planta rectangular és de 4 x 5 m de costat i l'alçada és de 10m. A la part de dalt de tot, desplaçat cap a l'esquerra, hi ha un matacà.

Casa 
Gran casa de planta rectangular, molt transformada en l'interior. Porta d'arc amb dovelles a saltacavall, encapçalada a la clau amb l'escut de la família Peyrí. L'edifici està adossat a una torre de defensa planta quadrada, obra de paredat amb reforços de carreus als angles, i amb matacà sobre la façana.

És un edifici possiblement d'origen medieval, reformat al . A la clau de l'arc de la porta hi ha la data de 1699. A causa de la riquesa de la casa Peyrí (als estables de la qual es diu que hi cabien setanta cavalls), era coneguda també com la del "Reiet del Camp". Fou casa pairal de les famílies Peyrí, Portell i de Ballester, que assoliren el títol de ciutadans honrats. Adossada hi ha una torre de defensa, probablement de .

El mas de la Palomera, situat a uns 3 km de la vila, també era de la família Peyrí. És un edifici del , amb la portalada principal presidida per un gran escut d'armes, ben conservat, de pedra picada.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental de Vilanova d'Escornalbou
Edificis de Vilanova d'Escornalbou
Monuments històrics del Baix Camp
Torres de guaita del Baix Camp